Квета Грдлічкова і Барбара Ріттнер були чинними чемпіонками, але цього разу Грдлічкова не брала участі. Ріттнер грала в парі з Марією Венто-Кабчі, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Олена Бовіна і Жофія Губачі з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2002, жінки, парний розряд
Тур WTA 2002
Estoril Open